Пётр Прозоро́вский:
 Прозоровский, Пётр Александрович — генерал-майор, сын генерал-майора А. А. Прозоровского.
 Прозоровский, Пётр Иванович (1644—1720) — боярин, сын князя И. С. Прозоровского.